Giulio Alessandrini peut désigner :
 Giulio Alessandrini (1866-1954), médecin italien ;
 Giulio Alessandrini (1506-1590), médecin, écrivain et poète italien.